Trirhinopholis styani est un synonyme attribué à deux espèces de serpents :
Trirhinopholis styani Boulenger, 1899, synonyme de Plagiopholis styani (Boulenger, 1899)
Trirhinopholis styani Bouret, 1936, synonyme de Plagiopholis delacouri Angel, 1929

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Pseudoxenodontidae